Васса́льное госуда́рство — государство, находящееся в подчинении другому государству, но сохраняющее своего правителя.

Такое государство обычно лишено прав поддерживать дипломатические отношения и заключать договоры, ограничено в других видах внешних отношений, но сохраняет самостоятельное внутреннее управление с некоторыми ограничениями (например — право чеканки монеты). Правитель вассального государства сохраняет статус и титул, бывшие у него до заключения вассального договора (например — король). Такое государство является частью сложного государства, но не принимает участия в отправлениях власти верховного государства. Этим оно отличается от государства-члена конфедерации.

Статус вассального государства 
Статус вассального государства формально закреплялся, среди прочего, принесением правителем государства присяги своему сюзерену. Вассалом в этом случае являлся, скорее, правитель подчинённого государства, чем оно само по себе. Среди наиболее существенных обязанностей вассального государства по отношению к сюзеренному можно назвать военную помощь. Государства, основной обязанностью которых по отношению к верховному государству была выплата дани, могут скорее быть классифицированы, как государства-данники.

Вассальное государство может быть формой существования ранее полностью зависимой территории на пути обретения независимости (см. напр. Княжество Сербия).

Применимость термина 
Термин «вассальное государство» используется по отношению к государствам, существовавшим до новейшего времени, когда концепция государственного суверенитета не была устоявшейся и закрепленной в международном праве. В XX веке государство со схожими отношениями с другим, более сильным, оформлялось как протекторат, либо считалось марионеточным.

Примеры вассальных государств 
 Вассальные государства Российской империи:
Букеевское ханство — 1801—1845 гг.
 Бухарский эмират — с 1868 года
 Кокандское ханство — с 1868 года по 1876 год
 Хивинское ханство — с 1873 года
 Вассальное государство Польского королевства (затем Короны Королевства Польского, которое при этом с 1569 года входило в формально равноправный союз-унию с Великим Княжеством Литовским — Речь Посполитую)
 Герцогство Пруссия — с 1525 года до 1657 года
 Вассальное государство Великого Княжества Литовского (которое при этом с 1569 года входило в формально равноправный союз-унию с Короной Королевства Польского — Речь Посполитую)
 Курляндия и Семигалия — с 1561 года по 1795 год (соответствующий трактат подписал глава Ливонского ордена Готхард Кетлер, по которому разбитая Русским государством Ливония передавалась ему в качестве наследственного владения вместе с титулом герцога и на правах фактического польского вассала).
 Вассальные государства Австро-Венгрии:
 Лихтенштейн — до конца Первой мировой войны.
 Вассальные государства Османской империи:
Молдавия, Валахия и Крымское ханство
 Румыния и Сербия — до 1878 года.
 Болгария — до 1908 года.
 Самос — до 1912 года.
 Египет — до 1914 года.

 1115 год — Онфруа I де Торон, норманн, впервые упоминается как вассал Жоселина де Куртенэ, князя Галилеи.
 .
 1243 год — Ярослав Всеволодович был вызван в Орду и признан монголами старейшим среди всех князей Руси («стареи всем князем в Русском языце»). В 1240-е годы и многие другие русские князья посетили Золотую Орду с изъявлением покорности.
 1243 год — Конийский султанат превратился в вассала монгольских ильханов Ирана.
 1245—1246 годы — Даниил Галицкий был вынужден поехать в Орду, в Сарай и признать зависимость от Золотой Орды, чтобы сохранить своё государство в Юго-Западной Руси. Хотя его приняли там довольно милостиво, но перенесённые унижения заставили древнерусского летописца заключить рассказ свой словами: «О злее зла честь татарская!».
 начало XIII века — Апакидзе — грузинский княжеский род, вассалы владетелей Мегрелии.
 Константин II Асень был назван императором Болгарии и правил до 1422 года как турецкий вассал.
 1452—1681 годы — на территории современной Рязанской области существовало Касимовское ханство, вассальное государственное образование, зависимое от Русского государства. Ханство никогда не имело политической самостоятельности. Ханы, назначавшиеся из Москвы, со временем стали выполнять в основном представительские функции. Всеми делами фактически стали управлять назначаемые из Посольского приказа воеводы.
 1478 год — Крымское ханство стало вассалом Османской империи и сохранилось в этом качестве до Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года.

Примечания

См. также 
 Марионеточное государство
 Ассоциированное государство
 Протекторат

Литература 
 
 
  

Клиентские государства
Формы государства
Феодализм
Международные отношения